Oorlogswinter (zu dt.: Kriegswinter) steht für:

 Mein Kriegswinter (Oorlogswinter), niederländisch-belgisches Kriegsdrama des Regisseurs Martin Koolhoven aus dem Jahr 2008
 Kriegswinter (Buch) (Oorlogswinter), Buch des Autors Jan Terlouw 
 Oorlogswinter (Serie) (Oorlogswinter), 13-teilige niederländische Fernsehserie aus dem Jahr 1975

Siehe auch:
Kriegswinter